Romel Ullilen Vega (* Amazonas, 1952 - ), es un médico y  político peruano. Alcalde  de la Provincia de Barranca.

Biografía 
Romel Ullilen nació en Montevideo, el 26 de septiembre de 1952. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Primaria Carlos E. Uceda Meza, y los secundarios en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Entre 1971 y 1981, estudió Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Trabajó como médico en el Hospital de Barranca (de junio de 1982 a diciembre del 2006) y en su Consultorio particular, desde enero de 1983 hasta la actualidad.

Fue profesor contratado de la UNASAM- Filial Barranca, de abril de 2001 a febrero de 2010. 

Crea el Movimiento Independiente Barranca Modernidad, iniciando su participación política como alcalde del Concejo Provincial de Barranca, para el período 1996-1998, luego es reelecto, como representante del Partido Socialista, para el período 2007-2010. En las elecciones regionales y municipales del Perú de 2010 postula nuevamente al cargo de  Alcalde de Barranca, por el Movimiento Concertación para el Desarrollo Regional, siendo reelegido.

Referencias

Véase también 
 Concertación para el Desarrollo Regional
 Provincia de Barranca

Enlaces externos 
 
 Municipalidad Provincial de Barranca

Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Médicos de Perú
Políticos de Perú
Alcaldes de Barranca
Chachapoyanos